

Astronomia 
 11095 Havana – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Havana – film del 1990 diretto da Sydney Pollack

Geografia 
 Cuba
 L'Avana o La Habana – capitale dello stato di Cuba

 Havana – città della Contea di Yell, Arkansas
 Havana – città della Contea di Sargent, Dakota del Nord
 Havana – città della Contea di Gadsden, Florida
 Havana – capoluogo della Contea di Mason, Illinois
 Havana – città della Contea di Montgomery, Kansas
 Havana – census-designated place della Contea di Hidalgo, Texas
 Namibia
 Havana – sobborgo della capitale Windhoek

Letteratura 
 Havana (Havana Bay) – romanzo di Martin Cruz Smith del 1999
 Havana – romanzo di Stephen Hunter del 2003

Musica 
 Havana – album del 1990 della colonna sonora del film omonimo
 Havana – singolo di Kenny G del 1997, dall'album The Moment
 Havana – singolo di Camila Cabello del 2017
 HAVANA - SINGLO MUSICALE DEL  2023